Корпорация (фильм, 1997) — американский художественный фильм.
 Корпорация (фильм, 2003) — канадский документальный фильм.

См. также 
 Корпорация монстров